B437 steht für
Stocznia Gdanska B437, Schiff
B 437, Bundesstraße 437